Ambulance může být:
 polní nemocnice
 lékařská ordinace (místnost, pracoviště) určená k ambulantnímu vyšetření nebo ošetření pacientů, tedy bez nemocničního ubytování, případně pro příjem pacientů  
 sanitka – vozidlo určené pro dopravu raněných, nemocných a rodiček a při transplantacích i tělesných orgánů lidí (tzv. vozidlo DRNR)
 ambulantní pošta, vůz automobilní nebo vlakové pošty sloužící jako ambulantní pošta

Literatura

Externí odkazy